Багайоко, Амаду
 Багайоко, Тьекоро